Кардашовка — название населённых пунктов на Украине:

 Кардашовка — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Кардашовка — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Кардашовка — село в Сумском районе Сумской области.

См. также 
 Кардашов
 Карташовка